Се́веро-Осети́нская Автоно́мная Сове́тская Социалисти́ческая Республика (Северная Осетия) ( — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая с 1936 по 1993 год.

Столица — город Орджоникидзе.

Основное место жительства осетин в СССР.

История 

С принятием новой сталинской конституции 5 декабря 1936 года Северо-Осетинская АО была выведена из состава Северо-Кавказского края и преобразована в Северо-Осетинскую АССР.

В марте 1944 года в связи с депортацией чеченцев, ингушей и балкарцев в состав Северо-Осетинской АССР были переданы: из упраздненной Чечено-Ингушской АССР город Малгобек и Ачалукский, Назрановский, Пседахский, Пригородный районы; из Кабардино-Балкарской АССР — Курпский район; из Ставропольского края — Моздокский район.

9 января 1957 года после реабилитации чеченцев и ингушей в состав восстановленной Чечено-Ингушской АССР были возвращены город Малгобек и Коста-Хетагуровский район.

20 июля 1990 года третья сессия Верховного Совета Северо-Осетинской АССР приняла Декларацию о государственном суверенитете Северо-Осетинской ССР, в которой Северо-Осетинская АССР была провозглашена Северо-Осетинской ССР. Данные изменения были отражены Съездом народных депутатов РСФСР 24 мая 1991 года в ст. 71 Конституции РСФСР.

9 ноября 1993 года Верховный Совет Северо-Осетинской ССР принял закон об изменении наименования Северо-Осетинской ССР, которым постановил именовать республику Республикой Северная Осетия. Новое название было отражено в Конституции Российской Федерации, принятой 12 декабря того же года.

География 

Северная Осетия расположена на северном склоне Большого Кавказа и на примыкающих к нему наклонных равнинах. Площадь территории — 8 тыс. км².

Население 

Динамика численности населения республики:

Административное деление 
По состоянию на 17 января 1979 года в состав республики входили 1 город республиканского подчинения:
 Орджоникидзе
и 8 районов:
 Алагирский — г. Алагир
 Ардонский — г. Ардон
 Дигорский — г. Дигора
 Ирафский — с. Чикола
 Кировский — с. Эльхотово
 Моздокский — г. Моздок
 Правобережный — г. Беслан
 Пригородный — с. Октябрьское

Примечания

Ссылки 
 
 Административно-территориальное деление РСФСР

Северо-Осетинская АССР